Bianca Bradey, actrice, productrice et scénariste australienne.
 Lydia Bradey, alpiniste néo-zélandaise.